Михаи́л Я́ковлев:
 Яковлев, Михаил Алексеевич (1798—1853) — поэт и издатель пушкинской эпохи.
 Яковлев, Михаил Александрович — генерал-майор, член государственной военной коллегии.
 
 Яковлев, Михаил Данилович (1910—1999) — советский дипломат.
 
 Яковлев, Михаил Ильич (? 1891—1941) — есаул, эмигрантский издатель, соучастник убийства Войкова. 
 Яковлев, Михаил Карлович (1851—1931) — кораблестроитель, генерал-майор по адмиралтейству.
 Яковлев, Михаил Лукьянович (1798—1868) — русский композитор и государственный деятель Российской империи.
 Яковлев, Михаил Михайлович (1857 — ?) — генерал-лейтенант Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.
 Яковлев, Михаил Николаевич (1880—1942) — живописец.
 
 Яковлев, Михаил Семёнович (1902—1999) — советский и российский ботаник.
 Яковлев, Михаил Юрьевич (род. 1952) — советский и российский физиолог.
 Яковлев, Михаил Яковлевич (1926—1989) — советский инженер, один из основателей телеигры КВН.